Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Mustin, nach der Mustin-Familie:

USS Mustin (DD-413), Zerstörer der Sims-Klasse, in Dienst von 1939 bis 1946
USS Mustin (DDG-89), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2003

Mustin